D51 peut faire référence à :
 Anémie par carence en Vitamine B12, d'après la classification internationale des maladies ;
 JNR classe D51, un type de locomotive à vapeur japonaise.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres